Llanfair může být:

 zkrácený název pro Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch – obec na ostrově Anglesey na severu Walesu
 Llanfair (Ceredigion) – vesnice v oblasti Ceredigion ve středním Walesu
 Llanfair (Gwynedd) – vesnice v oblasti Gwynedd na severu Walesu
 Llanfair Caereinion – obec v oblasti Powys ve středním Walesu